Bielsko peut faire référence à :

Toponoymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Bielsko, dans le powiat de Międzychód ;
 du village de Bielsko, dans le powiat de Słupca.
 dans la voïvodie de Silésie :
 de la ville-powiat de Bielsko-Biała, chef-lieu du powiat de Bielsko-Biała.
 dans d'autres voïvodies :
 du village de Bielsko, dans la voïvodie de Lublin ;
 du village de Bielsko, dans la voïvodie de Poméranie.
 Bielsko (Silésie de Cieszyn)